

Patronymie

 Axel Peschel (1942- ) est un coureur cycliste allemand.
 Carl Gottlieb Peschel (1798-1879), peintre allemand.
 Rudolf Peschel (1894-1944) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Uwe Peschel (1968- ) est un coureur cycliste allemand.